Шелби има више значења:
 Округ Шелби (Ајова)
 Округ Шелби (Алабама)
 Округ Шелби (Илиноис)
 Округ Шелби (Индијана)
 Округ Шелби (Кентаки)
 Округ Шелби (Мисури)
 Округ Шелби (Охајо)
 Округ Шелби (Тексас)
 Округ Шелби (Тенеси)
 Шелби (Алабама)
 Шелби (Мисисипи)
 Шелби (округ Маком, Мичиген)
 Шелби (Монтана)
 Шелби (Небраска)
 Шелби (Северна Каролина)